Demokratska stranka je lahko:

 Demokratska stranka (Jugoslavija)
 Demokratska stranka (Slovenija)
 Demokratska stranka Slovenije
 Slovenska demokratska stranka
 Demokratska stranka (ZDA)
 Samostojna demokratska stranka (Slovenija - Ivo Potokar)